Niemcy:
 Aue – dzielnica Aue-Bad Schlema  
 Aue – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen
 Aue-Bad Schlema – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Aue – rzeka, dopływ Leine
 Aue – rzeka, dopływ Oste
 Aue – rzeka, dopływ Wezery

Osoby:
 Hartmann von Aue – pisarz i poeta

Zobacz też:
 Au
 Auen
 Gera-Aue
 Gramme-Aue
 Goldene Aue
 Weser-Aue